Woodside Park kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Woodside Park (park i London), England, London Borough of Haringey, 
 Woodside Park (Barnet), förort, England, London Borough of Barnet, 
 Woodside Park (tunnelbanestation)

USA 

 Woodside Park (park i USA, Virginia), City of Newport News, 
 Woodside Park (park i USA, Connecticut), Fairfield County, 
 Woodside Park (park i USA, Minnesota), Olmsted County, 
 Woodside Park (park i USA, Nebraska), Lancaster County, 
 Woodside Park (park i USA, Kalifornien, Monterey County), 
 Woodside Park (park i USA, Kalifornien, Placer County), 
 Woodside Park (park i USA, Kalifornien, Ventura County), 
 Woodside Park (park i USA, Kalifornien, Yolo County), 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar